Demus ist der Familienname folgender Personen: 

 Dietrich Demus (* 1935), deutscher Chemiker
 Jörg Demus (1928–2019), österreichischer Pianist
 Klaus Demus (1927–2023), österreichischer Kunsthistoriker und Lyriker
 Lashinda Demus (* 1983), US-amerikanische Leichtathletin
 Otto Demus (1902–1990), österreichischer Kunsthistoriker

Siehe auch:

 Chaka Demus & Pliers